Hey Hey My My peut se référer à :

 Hey Hey, My My, chanson de Neil Young sortie sous deux formats : Hey Hey, My My (Into the Black) et My My, Hey Hey (Out of the Blue) ;
 Hey Hey My My, un groupe de rock français appelé en hommage aux chansons précédentes ;
 Hey Hey My My, un album de ce groupe

Homonymie de titre